Nirvana kan syfta på: 

 Nirvana – ett begrepp inom buddhismen
 Nirvana (djur) – ett insektssläkte
 Nirvana (musikgrupp) – ett amerikanskt rockband
 Nirvana (musikalbum) – ett självbetitlat samlingsalbum av Nirvana från 2002
 S/S Nirvana – en svensk ångslup